«Без права на провал» — советский художественный фильм режиссёра Евгении Жигуленко. Военные приключения по мотивам рассказов Георгия Северского.

Сюжет 
Разведчик Лозовой, подпольщик Колесов и совсем юный партизанский связной Василёк получили задание достать точные данные о дислокации сверхмощного артиллерийского орудия, обстреливающего Севастополь, и передать координаты на катер, который подойдёт к Голубой бухте…

В ролях 
 Саша Лебедев — «Василёк», пятнадцатилетний партизанский связной
 Андрей Мартынов — лейтенант Николай Васильевич Лозовой
 Станислав Садальский — Пётр Колесов, бродячий артист
 Николай Гринько — Иван Иванович, пожилой партизан
 Евгения Жигуленко — Дарья
 Улдис Лиелдиджс — немецкий офицер-строитель
 Арнис Лицитис — немецкий солдат на дорожном пропускном пункте
 Виктор Шульгин — командир партизанского отряда
 Валентина Клягина — медсестра
 Борис Черкасов — радист Андрей
 Александр Вдовин — Самарин

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдуард Володарский, Георгий Северский
 Режиссёр: Евгения Жигуленко
 Оператор: Александр Мачильский
 Композитор: Евгений Геворгян
 Художник: Сергей Бочаров

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы Евгении Жигуленко
Экранизации произведений Георгия Северского
Экранизации рассказов
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о разведчиках